Ludvig Munthe kan syfta på någon av följande:

* Ludvig Hanssøn Munthe (1593–1649), norsk-dansk biskop
 Ludvig Munthe (1841–1896), norsk målare
 Ludvig Munthe (1849–1937), svensk general
 Ludvig Munthe (1920–2002), norsk teolog